Who's Sorry Now?, puede referirse a:

"Who's Sorry Now?" (canción), música compuesta por Ted Snyder y letra escrita por Bert Kalmar y Harry Ruby, versionada por Connie Francis, Marie Osmond, Willie Nelson, y otros artistas.
Who's Sorry Now (álbum), por Connie Francis

Wikipedia:Desambiguación